Mauryn - imię pochodzące od imienia Maur.

Mauryn imieniny obchodzi 10 czerwca.

Zobacz też:
 Saint-Maurin

Męskie imiona łacińskie